La formula molecolare C3H7NO2 può indicare:
 Alanina
 β-alanina
 Etil carbammato
 Nitrito di isopropile
 Lattammide
 Nitropropano
 Sarcosina

Formule molecolari